Золотая Липа:

 Золотая Липа — река в восточной части Львовской области и западной части Тернопольской области Украины
 Золотая Липа — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области Украины.
 «Золотая липа» — советский мультфильм 1980 года студии «Киевнаучфильм».